Антон Терзиев може да се отнася за:

 Андон Терзиев (?–1905) — български революционер, деец на Вътрешната македоно-одринска революционна организация;
 Антон Терзиев (р. 1977) – български визуален артист и писател.